Okręty US Navy o nazwie USS "Prairie":
 Pierwszy "Prairie" był krążownikiem pomocniczym zakupionym w 1898 do wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Był, z przerwami, w służbie do sprzedaży w 1923.
 Drugi "Prairie" (AD-15) był tendrem niszczycieli, znajdującym się w służbie w latach 1940-1993.

Prairie